Правителство на Петко Каравелов може да се отнася за:

 Правителство на Каравелов (1880–1881)
 Правителство на Каравелов (1884–1886)
 Правителство на Каравелов (1886)
 Правителство на Каравелов (1901)